Qianmen ist:

 ein altes Stadttor in der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Zhengyangmen;
 das Straßenviertel Qianmen (前门街道) im Stadtbezirk Dongcheng der chinesischen Hauptstadt Peking, siehe Qianmen (Dongcheng).